IPA steht für:
 Fraunhofer IPA
 FreeIPA (Identity, Policy and Audit), eine Management-Software
 Independence Party of America, eine politische Partei in den USA
 India Pale Ale, eine Biersorte
 Indirect immunoperoxidase assay, eine virologische Nachweismethode
 Individuelle Produktivarbeit, auch Individuelle praktische Arbeit; praktischer Prüfungsteil bei Schweizer Lehrabschlussprüfungen
 Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
 Institute of Practitioners in Advertising
 Instrument for Pre-Accession Assistance, Instrument für Heranführungshilfe, ein Finanzierungsinstrument der Europäischen Union 
 Integrated Power Actuator, ein pneumatischer Vorschub, siehe Aktor
 Intelligenter Persönlicher Assistent
 Interaktionsprozessanalyse, Beurteilungssystem von sozialen Kleingruppen
 International Permafrost Association
 International Phonetic Association
 International Police Association, internationale Vereinigung von Polizeibediensteten
 International Psychoanalytical Association, siehe Internationale Psychoanalytische Vereinigung
 International Publishers Association, siehe Internationale Verleger-Union
 Internationale Pelzfach-Ausstellung
 Internationales Phonetisches Alphabet, das heute am weitesten verbreitete Lautschriftsystem
 Internet Privatstiftung Austria – Internet Foundation Austria, siehe Internet Stiftung
 interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft, (speziell: die 1952 gegründete 'interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft für naturgemäße Wirtschaft')  
 iPhone application, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen 
 Isolierter Processus anconaeus, siehe Ellbogendysplasie
 Isopropylalkohol, siehe 2-Propanol
 Ipota Airport (IATA-Code), Flugfeld bei Ipota (Erromango) auf Erromango,  Insel der Neuen Hebriden

Ipa steht für:
 Ipa, ein Fluss in Belarus in der Homelskaja Woblasz, mündet in den Prypjat
 Ipa (Gattung), Gattung von Spinnen der Unterfamilie Ipainae in der Familie Baldachinspinnen

Siehe auch:

IPA